Danubius Rádió (1986–2010), egy megszűnt országos kereskedelmi rádió
Danubius Rádió (2021–), egy új magyar kereskedelmi rádió, 2017-ig Nonstop Rádió volt a neve